Nicolas Desmarets (1648-1721), contrôleur général des finances français.
 Nicolas Desmarets (1725-1815), physicien et géographe français.